Коррадо Джаквинто (; 18 февраля 1703, Мольфетта — 18 апреля 1766, Неаполь) — итальянский художник эпохи рококо.

Жизнь и творчество 
Родители Джанквинто готовили его для карьеры духовного лица, однако он сумел настоять на своём выборе стать художником. Первые уроки живописи брал у местного, мольфеттского мастера Саверио Порта. В 1719—1723 продолжил обучение в Неаполе, в мастерской Франческо Солимена, вместе с рядом других известных затем живописцев (например, Джузеппе Бонито и Франческо де Мура).

В 1723 году он переехал в Рим для работы в мастерской Себастьяно Конка. В марте 1727 года открыл независимую студию, его помощником был Джузеппе Росси. В 1733—1739 жил и работал в Турине. В 1734 году он женился на Агате Катерине Сильвестри. В период между 1723 и 1753 неоднократно бывал в Риме, в 1753—1761 работал в Мадриде. В 1762 вернулся в Неаполь.

Среди наиболее успешных работ К. Джаквинто следует назвать:
 1742: Отдых на пути в Египет
 1744: Коварная змея
 1750: Дьявол перед Господом
 1750: Святой Дух
 1750: Рождество Марии
 1750: Зима
 1755: Святые во славе
 1760: Мир и Справедливость.

Галерея

Литература 
 Maria Teresa Caracciolo, Corrado Giaquinto et Nicola Lapiccola: un échange d’idées et une complicité d’académiciens in Mélanges en hommage à Pierre Rosenberg: peintures et dessins en France et en Italie, XVIIe — XVIIIe siècles a cura di Anna Cavina e Jean-Pierre Cuzin, pp. 138—144, Parigi 2001
 Mario Alberto Pavone, Dall’allievo al maestro: aggiunte a Giaquinto e Solimena in «Kronos» n. 4, pp. 49-64, 2002
 Luciano Arcangeli, Un miracolo di san Filippo Neri: Giaquinto e la storia sacra in «Les cahiers d’histoire de l’art» n. 1, pp. 105—108, 2003
 Intorno a Corrado Giaquinto: acquisizioni, donazioni, restauri 1993—2004 catalogo della mostra a cura di Clara Gelao, Bari 2004

Художники Италии XVIII века
Художники Неаполя
Художники рококо